Žukov ali Žukova, oziroma Žukava [žúkov/žúkova, žúkava] imajo več pomenov.

Osebnosti 
Priimek več osebnosti (rusko Жу́ков/Жу́кова, belorusko Жукава). Ruski priimek izhaja iz besede жук - hrošč.

Žukov 
 Aleksander Dimitrijevič Žukov (*1956), ruski državnik.
 Aleksander Ivanovič Žukov (1895—1980), ruski častnik in preskusni pilot.
 Aleksander Nikolajevič Žukov (*1939), ruski pesnik.
 Aleksander Petrovič Žukov (*1959), ruski častnik in vojaški reševalec, heroj Ruske federacije.
 Anatolij Pavlovič Žukov, ruski vojaški pilot in general.
 Danjil Jefimovič Žukov (1823—?), ruski general.
 Genadij Viktorovič Žukov (1955—2008), ruski pesnik in bard.
 Georgij Konstantinovič Žukov (1896—1974), ruski general, maršal Sovjetske zveze in politik, četverni heroj Sovjetske zveze.
 Georgij Sergejevič Žukov (*1903), sovjetski general NKVD.
 Igor Vjačeslavovič Žukov, ruski gledališki igralec.
 Ivan Aleksandrovič Žukov (?—1891), ruski publicist.
 Ivan Djomidovič Žukov (1860—?), ruski kemik.
 Ivan Ivanovič Žukov (1880—1949), ruski kemik.
 Ivan Lavrentjevič Žukov, ruski general, heroj Napoleonove invazije na Rusijo.
 Jurij Aleksandrovič Žukov (1908—1990), ruski novinar in  politik.
 Jurij Nikolajevič Žukov (*1938), ruski zgodovinar.
 Mihail Nikitovič Žukov (1914—1942), ruski vojaški pilot in častnik.
 Mihail Petrovič Žukov (1917—1943), ruski vojaški pilot, častnik in heroj Sovjetske zveze.
 Sergej Jevgenjevič Žukov (*1976), ruski pevec, glasbenik in glasbeni producent, član skupine Ruki vverh!.
 Sergej Petrovič Žukov (*1975), ruski hokejist.
 Vasilij Ivanovič Žukov (*1947), ruski sociolog in zgodovinar.

Žukova 
 Ana Sergejevna Žukova (rojena Buturlina; umrla 1799), ruska pisateljica in pesnica.
 Darja Aleksandrovna Žukova (*1983), ruska modna oblikovalka.
 Marija Semjonovna Žukova (rojena Zevakina; 1805—1855), ruska pisateljica.
 Tatjana Vasiljevna Žukova, ruska operna pevka.

Žukava 
 Ina Ivanajna Žukava (*1986), beloruska gimnastičarka.

Kraji 
 Žukov, mesto v Kaluški oblasti, Rusija.

Glej tudi 
 Žukovi
 Žukovski